RPE est un sigle qui peut vouloir dire : 
 Résonance paramagnétique électronique, une technique de mesure physique locale, permettant d'obtenir des informations concernant la nature des espèces magnétiques en présence, ainsi que des informations sur leurs concentrations et les interactions magnétiques entre elles.
 Règles pénitentiaires européennes, un ensemble de prescriptions détaillées concernant les prisons, publiées par le Conseil de l'Europe.
 Réserve Pays Émergents, protocole financier public d'Aide publique au développement liée géré par la DGTPE.
 Revêtement Plastique Epais, enduit extérieur à liant synthétique, destiné à être lissés, ribbé ou granité.
 Réacteur Pressurisé Européen, un projet de réacteur nucléaire de troisième génération.
Résistance Pratique à l'Extension, En résistance des matériaux c'est la limite d'élasticité divisée par un coefficient de sécurité.
Relais Petite Enfance, lieu d'information des parents et de professionnalisation pour les assistantes maternelles.